Rucavas novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jest najrzadziej zaludnioną z nowo powstałych jednostek administracyjnych, a jej stolicą jest Rucava.

Novadi Łotwy